Кубок России по баскетболу среди женщин в сезоне 2014/2015 является XII турниром Российской федерации по баскетболу. Отличительной особенностью данного турнира, от розыгрышей прошлых лет, является то, что в нём участвовали только игроки с российским паспортом. Впервые кубок выиграли баскетболистки курского «Динамо».

Регламент 
В Кубке России участвуют все клубы Премьер-Лиги, Суперлиги, Высшей лиги и молодёжные команды клубов Премьер-Лиги.

Соревнование проводится в три этапа:
 I этап — групповые турниры.
 II этап — плей-офф с 1/8 финала, игры 1/4 финала состоят из двух матчей, по одной игре на своем поле и на поле соперника.
 III этап — Финал четырёх.

I этап

1 групповой турнир 
Команды «Высшей лиги» и молодёжные команды клубов «Премьер-лиги» образуют 3 группы по четыре команды и играют туром в один круг. Команды, занявшие в группах 1 место, переходят в следующий групповой турнир.

Группа А 

|}

Группа Б 

|}

Группа В 

|}

2 групповой турнир 
Победители 1-го группового этапа и команды «Суперлиги» образуют 3 группы по четыре команды и играют туром в один круг. В 1/8 финала выходят по 2 команды из каждой группы, плюс лучшая третья команда групп «Г», «Д» и «Е».

Группа Г 

|}

Группа Д 

|}

Группа Е 

|}

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала 

 * - Ростов-Дон-ЮФУ из-за финансовых проблем отказался от участия в ответном матче

Финал четырёх

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

 Примечание: Жирным шрифтом выделена стартовая пятёрка, в графах: Мин – игровое время, Очк – очки, 2-х – 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х – 3-х очковые броски, Шт – штрафные броски, Под – подборы, АП – атакующие передачи, ПР – перехваты, БШ – блок-шоты, ФО - фолы

Состав победителей

Символическая пятерка 
По итогам турнира была названа символическая пятерка лучших игроков.

 Лучший разыгрывающий - Эпифанни Принс (Динамо (К))
 Лучший защитник - Дарья Намок (Спарта энд К)
 Лучший легкий форвард - Евгения Белякова (Динамо (К))
 Лучший тяжелый форвард - Марина Кузина (Надежда)
 Лучший центровой - Мария Вадеева (Спарта энд К)
 MVP финала - Ирина Осипова (Динамо (К))

См. также 
 Кубок России по баскетболу 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 Статистика турнира

Кубок России по баскетболу среди женщин
2014 год в баскетболе
2015 год в баскетболе